Gadel (Tandes)
 Gadel (Tukdana)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing